Открытый чемпионат Катара 2010 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 4 по 9 января.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Роджер Федерер (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2010
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Катар
Теннис
Январь 2010 года
2010